8 Pułk Ułanów im. Hrabiego zu Dohna (Wschodniopruski) – pułk kawalerii niemieckiej, sformowany 6 września 1812; garnizony: Gumbinnen (Gąbin) i Stallupönen (Stołupiany); przydział w 1914: I Korpus Armii Niemieckiej
 8 Pułk Ułanów Księstwa Warszawskiego
 8 Pułk Ułanów Królestwa Kongresowego
 8 Pułk Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego – pułk kawalerii polskiej okresu II RP